Saint-Priest eller Saint Priest kan syfta på:

 François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest (1735-1821), fransk greve och statsman

Geografi

Frankrike
 Saint-Priest, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-Bramefant, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-d'Andelot, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-de-Gimel, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-des-Champs, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-en-Jarez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-en-Murat, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-la-Feuille, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-la-Marche, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Priest-la-Plaine, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-la-Prugne, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-la-Roche, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-la-Vêtre, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Priest-les-Fougères, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-Ligoure, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-Palus, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-sous-Aixe, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Priest-Taurion, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint Priest (bergstopp i Frankrike), Aups och Vérignon kommuner i departementet Var,